Beaver Lakes ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Beaver Lakes (Alaska)
 Beaver Lakes (Colorado)
 Beaver Lakes (Oregon)
 Beaver Lakes (Washington)
 Beaver Lakes (Wyoming)

in Kanada:
 Beaver Lakes (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Beaver Lake